Ancha steht für
Ancha (Stern) im Sternbild Wassermann 
Ancha-Kloster, Ruine in der Türkei
Siehe auch:
Cañada Ancha